Мамское городское поселение или Мамское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в Мамско-Чуйском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Мама.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 3630 человек, в том числе 1667 мужчин и 1963 женщины.

Населённые пункты 
Включает 4 населённых пункта.

Примечания 

Городские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Мамско-Чуйского района